

Cinema
Daylight (filme), de 1996

Música
Canções
Daylight (canção de Aesop Rock)
Daylight (canção de Bobby Womack)
Daylight (canção de Maroon 5)

Álbuns
Daylight (EP)

Outros
Daylight Records

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música